Die 6 Kummer-Buben steht für:

 Die 6 Kummer-Buben (Roman), Jugendroman von Elisabeth Müller (1942)
 Die 6 Kummer-Buben (Film), Kinofilm von Franz Schnyder (1968)
 Die 6 Kummer-Buben (Fernsehserie), Fernsehserie von Franz Schnyder (1968)